Axlek (* 22. Dezember 1995 in Bielefeld; bürgerlich Alexander Weber) ist ein deutscher Autor, Influencer und Model. Außerdem ist er bekannt als Social-Media-Experte.

Leben 
Axlek wuchs in Spenge bei seiner Mutter auf, da sein Vater starb, als Axlek zwölf Jahre alt war. Nach seiner Laufbahn am Widukind Gymnasium Enger arbeitete er einige Zeit bei einem Fotostudio in Bielefeld, wonach er sich selbstständig machte.

Alexander Weber lebt und arbeitet weiterhin in Spenge.

Karriere

Soziale Medien 
Axlek begann 2012 seinen YouTube-Kanal Axlek, auf dem er Unterhaltungsvideos jeglicher Art veröffentlichte und erzielte dort mehrere Hunderttausende Aufrufe.

Axlek erlernte seit dieser Zeit weitgehend autodidaktisch die Fähigkeiten zur Fotografie und Videobearbeitung, welche sowohl in einem Fotostudio anwendete als auch selbstständig für den Inhalt in den Sozialen Medien verwendete. Bekannt wurde Axlek allerdings erst durch seinen Instagram Auftritt, welchen er auch in 2012 begann. Durch seine Reisefotos und Modellaufnahmen erlangte größeres Ansehen und Presse. Diese führten dazu, dass er mit Firmen wie McDonalds, Warner Music und eBay zusammenarbeitete.

Seit 2020 arbeitet Axlek an seinem Blog axlek.de, welcher Hilfestellungen zum Thema soziale Medien gibt.

Apps 
2014 veröffentlichte Axlek zusammen mit der Firma CrowdTV eine App mit dem Namen Axlek (Official App), welche im Jahr 2018 eingestellt wurde.

Veröffentlichungen 
2021 veröffentlichte Axlek sein erstes Buch mit dem Titel Dein Social Media Planer. Die Zielgruppe des Buches sind Personen, welche mit dem Produzieren von Inhalten auf sozialen Medien beschäftigen und ihre Beiträge schriftlich Planen möchten.

Mediale Korrespondenz 
In Printmedien wird Axlek zu Themen im Bereich soziale Medien als Experte herangezogen.

Bücher 
 Alexander Weber: Dein Social Media Planer. Selbstverlag ISBN 979-8404431230 (120 Seiten)

Weblinks 
 Homepage von Axlek

Einzelnachweise 

Model
Autor
Pseudonym
Deutscher
Geboren 1995
Mann